Koellikerina är ett släkte av nässeldjur. Koellikerina ingår i familjen Bougainvilliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Koellikerina